Диапенсиевые () — небольшое семейство цветковых растений порядка Верескоцветные.

Ареал 
Диапенсиевые растут в холодных и умеренных областях северного полушария, главным образом в горных и арктических областях США и Азии: Бирмы, Китая, Японии.

Семейство содержит 20 видов в семи родах.

Роды 
  — монотипный род, единственный представитель   		
  — включает 4 вида
  — монотипный род, единственный представитель  
  — включает 2 вида
  — включает 3 вида
  — включает 4 вида

Литература

Примечания

Ссылки 
 

Верескоцветные
Семейства растений
Флора Евразии
Флора Северной Америки